Алексе́й О́сипович Рома́нов (16 октября 1904, станица Екатериноградская, Терская область, Российская империя — 3 ноября 1979, Москва) — советский государственный и спортивный деятель, член Международного олимпийского комитета от СССР в 1952—1971 годах.

Биография 
С 1925 года на физкультурно-спортивной работе. В 1930 году окончил Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры. Участник Великой Отечественной войны. 

С 1951 по 1958 год председатель, 1-й заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту при Совете министров РСФСР, заместитель министра здравоохранения РСФСР. С 1958 по 1965 год заместитель председателя научно-методического совета Комитета по физической культуре и спорту при Совете министров СССР, главный редактор журнала «Теория и практика физической культуры». 

С 1951 по 1979 год член Олимпийского комитета СССР. В 1952—1971 член Международного олимпийского комитета от СССР, с 1971 по 1979 годы — почётный член МОК.

Судья всесоюзной категории с 1964 года.

Сочинения 
 Современные проблемы международного олимпийского движения (1963)
 Международное олимпийское движение (1966, под псевдонимом Р. О. Алексеев)
 Международное спортивное движение (1973)
 МОК и международные спортивные объединения (1979)

Примечания 

Судьи всесоюзной категории
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Члены Международного олимпийского комитета